Пантепек () — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 18 435 человек.

Общие сведения 
Название Pantepec с языка науатль можно перевести как слоёная гора.

Площадь муниципалитета равна 216,9 км², что составляет менее 0,6 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Пуэблы: на севере с Франсиско-Меной, на востоке с Венустьяно-Каррансом, и на юге с Хальпаном, а на западе Пантепек граничит со штатом Идальго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1895 году, в его состав входит 44 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 80,2 %, обрабатывающая и производственная промышленность — 6,8 %, сфера услуг и туризма — 12 %.

Инфраструктура 
По данным муниципальных служб, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 100 %;
 водоснабжение: 85 %;
 водоотведение: 70 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 церковь Святого Хуана Баутиста, построенная в XVII веке;
 наскальные рисунки, времён тотонаков, в пещерах Муэрто.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Пуэблы
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Пуэблы